

Єршово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Єршово — село, Ішимський район, Тюменська область
 Єршово — присілок, Кілемарський район, Марій Ел
 Єршово — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Єршово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область

Див. також 
 Єршовська Запань